Ни́ган () — персонаж франшизы «Ходячие мертвецы». Впервые появился в комиксах «Ходячие мертвецы», а в сериальной экранизации его роль исполнил Джеффри Дин Морган.

Описание и биография персонажа 
Ниган — лидер группы выживших под названием Спасители, которые дислоцируются в Убежище (Вашингтон после апокалипсиса). Несмотря на благие мотивы, направленные на выживание людей в условиях зомби-апокалипсиса, является жестоким человеком, не разменивающимся на гуманность. Как ни странно, его методы реально помогают выживать тем, кто к нему примкнул. В своей группе является непререкаемым авторитетом — его боятся все без исключения.

Почти ничего не известно о его жизни до наступления апокалипсиса. По словам Роберта Киркмана, Ниган был продавцом подержанных автомобилей в штате Вирджиния. Согласно же комиксу, Ниган был учителем и вёл уроки по пинг-понгу. Его жену звали Люсиль. После распространения зомби-вируса она превратилась в ходячего мертвеца.

После апокалипсиса, из криминальных элементов и людей, отринувших старую мораль и принявших уклады Нигана, сколотил банду рейдеров, терроризирующих другие общины выживших. Ниган, помимо обычных мер насилия, психологически ломает всех способных к сопротивлению. Любые выступления против него и его банды пресекаются демонстративно жестокими смертельными расправами. Подчинившиеся общины регулярно отдают продукты и материальные ценности банде Нигана.

Люсиль 
Своё любимое оружие, бейсбольную биту, на которую намотана колючая проволока, Ниган назвал в честь покойной жены.

22 ноября 2016 года по сообщению американской Администрации транспортной безопасности фанат «Ходячих мертвецов» пытался пронести в самолёт копию бейсбольной биты Нигана, однако бита была конфискована.

Создание персонажа 
По утверждению создателя комиксов , образ Нигана был основан на рок-музыканте и актёре Генри Роллинзе. Роберт Киркман разрабатывал сквернословную манеру речи персонажа, наблюдая за своими знакомыми. Идея о создании персонажа пришла к Киркману после того, как в одном из ранних сюжетов Рик Граймс вынужден был убить , чтобы защитить своего сына Карла.

Автор статей онлайн-журнала Канобу Владимир Сединкин предположил, что сцена казни людей Рика Граймса позаимствована из фильма Тарантино «Бесславные ублюдки», также как Ниган со своей битой в качестве прообраза восходит к Донни Доновицу по прозвищу «Жид-медведь».

Сериал 
Дебют Нигана в сериале случился в последнем эпизоде шестого сезона «Ходячих мертвецов». С середины сезона он лишь упоминался и действовал через своих подчинённых, которые слепо ему подчинялись, называя себя Ниганом.

Отзывы и признание 
По признанию Джеффри Моргана он был очень рад получив роль Нигана, так как является фанатом комиксов «Ходячие мертвецы». За роль Нигана актёр получил премию «Выбор телевизионных критиков» в номинации лучшей приглашённой звезды и Кинонаграду MTV лучшему кинозлодею (2017).

Игры 

В игре Tekken 7 есть игровой персонаж Ниган

Примечания

Ссылки 
 

Персонажи комиксов, появившиеся в 2012 году
Вымышленные гангстеры
Вымышленные массовые убийцы
Вымышленные учителя
Вымышленные пытатели
Персонажи медиафраншизы «Ходячие мертвецы»
Вымышленные лидеры культов
Вымышленные уборщики
Вымышленные садовники
Вымышленные тюремные беглецы
Вымышленные мужчины